Pursley ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pursley (Tennessee)
 Pursley (Texas)
 Pursley (West Virginia)

Es ist der Familienname von:

 Leo Aloysius Pursley (1902–1998), US-amerikanischer Geistlicher und Bischof von Fort Wayne-South Bend